Сергей Комаро́в:
 Комаров, Сергей Александрович (род. 1951) — российский учёный-юрист.
 Комаров, Сергей Анатольевич (род. 1983) — российский спортсмен-горнолыжник.
 Комаров, Сергей Васильевич (1905—2002) — советский и российский киновед.
 Комаров, Сергей Викторович (1922—2000) — советский спринтер.
 Комаров, Сергей Григорьевич (1909—1969) — советский ученый в области геофизических исследований скважин.
 Комаров, Сергей Михайлович (1905—1966) — советский государственный деятель.